Саратога:

Географические объекты

Австралия 

 Саратога (Новый Южный Уэльс) — пригород Госфорда.

Соединённые Штаты Америки 
 Саратога (Вайоминг) — город в округе Карбон (Вайоминг)
 Саратога (Висконсин)
 Саратога (Индиана) — город в округе Рэндольф (Индиана)
 Саратога (Калифорния) — города в округе Санта-Клара (Калифорния)
 Саратога (Нью-Йорк) — город в Нью-Йорке
 Саратога (округ Кларк, Виргиния) — небольшая невключённая территория в штате Виргиния
 Саратога (округ, Нью-Йорк) — округ в штате Нью-Йорк
 Саратога (Северная Каролина) — город в округе Уилсон (Северная Каролина)
 Саратога (Территория Небраска) — город, возникший во время экономического бума и ныне находящийся в Омахе (Небраска)
 Саратога (Техас) — невключённая территория в округе Хардин (Техас)
 Саратога-Спрингс (Нью-Йорк)

Исторические события 
 Саратога-Спрингс
 Битва при Саратоге

Морские корабли 
 USS Saratoga (1925)
 USS Saratoga (1955)